Козумел има више значења:

 Козумел
 Општина Козумел (Кинтана Ро), општина у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Козумел (Козумел, Кинтана Ро), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Козумел (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Козумел (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику